Gehlsdorf bezeichnet:
 Gehlsdorf (Rostock), Ortsteil der Stadt Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Gehlsdorf (Genthin), Ortsteil der Stadt Genthin, Sachsen-Anhalt

Siehe auch
Gelsdorf